Dusona dimidiata (Brulle), een gewone sluipwesp
 Dusona dimidiata (Gupta & Gupta), een gewone sluipwesp